John Alexander e John Fitzgerald hanno battuto in finale Andy Andrews e John Sadri 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Steve Denton /  Mark Edmondson (terzo turno)
 Peter Rennert /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Fritz Buehning /  Johan Kriek (semifinali)
 Tim Gullikson /  Bernie Mitton (semifinali)
 Andy Andrews /  John Sadri (finale)
 Syd Ball /  Phil Dent (terzo turno)
 Rod Frawley /  Chris Lewis (terzo turno)
 Charles Strode /  Morris Strode (quarti di finale)

 John Alexander /  John Fitzgerald (Campioni)
 William Maze /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Matt Mitchell /  Larry Stefanki (secondo turno)
 Tim Mayotte /  Tim Wilkison (secondo turno)
 Francisco González /  Víctor Pecci (primo turno)
 John Lloyd /  Rick Meyer (secondo turno)
 Mike Gandolfo /  Craig A. Miller (terzo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1982